Classement par ordre alphabétique du prénom
 Carine Camby (1961-), administratrice française ;
 Marcus Camby (1974-), joueur américain de basket-ball ;
 Philippe Camby (1952-), poète, essayiste et éditeur français.